Als Multitool bezeichnet man 
 ein faltbares Multifunktionswerkzeug, welches in der Hosentasche getragen werden kann
 ein handgeführtes elektrisches Werkzeug, welches als Oszillierer bezeichnet wird